OVO, album de Peter Gabriel (2000)
 OVO, spectacle du Cirque du Soleil (2009)
 OVO, une application mobile , développée par la société Langley 
Smith pour accéder à des programmes multimédias (retransmission d'évènement sportifs...)
 OVO Sound, label discographique canadien fondé par le rappeur Drake.